Can Janot és una masia situada al municipi de Siurana, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Masies de l'Alt Empordà
Siurana